За́падная Украи́на () — неофициальный термин, которым в различные периоды истории обозначали определённую совокупность этнических украинских территорий. В современном употреблении в понятие «Западная Украина» включают территории восьми областей — кроме трёх галицких Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, также ещё Волынской, Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской.

Исторические модификации термина 
После присоединения части украинских территорий к Русскому царству во второй половине XVII века Западной Украиной называли те украинские территории к западу от Днепра, которые остались в составе Польского королевства (Галиция, Волынь, Подолье).  

После разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией в XVIII веке Западной Украиной начинают в основном называть украинские земли, оказавшиеся в составе Австрийской империи, то есть Галицию, Буковину и Закарпатье. 

С 1918 года Западной Украиной неформально именовали Западно-Украинскую Народную Республику, а позднее, до 1939 года, — украинские земли, оккупированные Польшей.

После того, как по Рижскому мирному договору 1921 года, заключённому между РСФСР, УССР и Польской республикой, западная часть Украины отошла к Польше, наименование «Западная Украина» закрепилось именно за этой территорией. С 1921 года по 1939 годы это наименование соответствовало территориям, которые в Польше официально именовались Восточными областями (), — Галиция («Восточная Малопольша»), часть Западного Подолья, Западная Волынь, Холмщина, Подляшье и Западное Полесье. Этнические украинские земли оказались разделены между воеводствами: Станиславским, Тарнопольским, Волынским, Львовским, Полесским, Люблинским и Белостокским, причём в состав четырёх последних были включены и этнические польские территории. Как отмечает историк Ярослав Верменич, такую «чересполосицу» польские власти создали специально, по политическим соображениям: польское правительство категорически отвергало стремление украинского населения иметь (по крайней мере, в Галиции) этнически обособленные административные единицы. Одновременно польские власти стремились сохранить определённое отчуждение, которое имело место между украинским населением Галиции, в большинстве своём исповедовавшим греко-католицизм, и православным населением Волыни и Полесья.

В широком смысле, «Западной Украиной» в период между Первой и Второй мировой войной называли все этнические украинские земли, находившиеся за пределами СССР, в составе Польши, Румынии (Северная Буковина) и Чехословакии (Подкарпатская Русь). После включения западноукраинских земель в состав УССР название «Западная Украина» закрепилось за областями, образовавшимися на протяжении 1939—1946 годов (за исключением Измаильской области).

Современное употребление термина 
Что касается современной Украины, то, как отмечается в «Энциклопедии истории Украины» (2005), термин «Западная Украина» употребляется в двух значениях. В основном так называют только три галицкие области — Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Но довольно часто в понятие «Западная Украина» включают территории восьми областей — кроме трёх галицких, также ещё Волынской, Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской.

В изданной в советское время «Географической энциклопедии Украины» (1990) в понятие «Западная Украина» включали территорию нынешних пяти областей — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской.

Крайне редко к Западной Украине относят Винницкую и Житомирскую области, которые чаще всего относят к Центральной и Северной Украине. В отдельных случаях к Центральной и Северной Украине относят и Хмельницкую, Ровенскую и Волынскую области в связи с тем, что территории этих областей не входили в состав Австро-Венгрии и Западно-Украинской Народной Республики, а территория Хмельницкой области в 1921—1939 гг. не входила и в состав Польской Республики.

Наиболее значительные города 
 Львов — административный центр Львовской области, традиционно считается экономическим, культурным и политическим центром Западной Украины, один из главных городов Украины, важнейший научно-образовательный, промышленный, туристический, деловой город Западного региона.
 Черновцы — административный центр Черновицкой области, главный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный город Буковины, важнейший научно-образовательный, туристический и культурный центр Западной Украины.
Тернополь — административный центр Тернопольской области, научно-образовательный, промышленный, туристический, религиозный и культурный центр Галичины, Южной Волыни и Подолья.
 Хмельницкий — административный центр Хмельницкой области, промышленный, торговый и культурный центр Подолья и Южной Волыни.
 Ивано-Франковск — административный центр Ивано-Франковской области, значительный промышленный и культурный центр Прикарпатья.
 Ужгород — административный центр Закарпатской области, главный промышленный, культурный и туристический центр Закарпатья.
 Ровно — административный центр Ровенской области, промышленный и культурный центр Западного Полесья и Волыни.
 Луцк — административный центр Волынской области, историко-культурный, научно-образовательный и главный туристический центр Северо-Западного края Украины.
 Каменец-Подольский — город в Хмельницкой области, бывший административный центр области, промышленный, историко-культурный и туристический центр Подолья.
 Коломыя — город в Ивано-Франковской области, туристический и культурный центр Покутья и Прикарпатья.
 Дрогобыч — административный центр бывшей Дрогобычской области, второй по потенциалу промышленный город на Львовщине после Львова.
 Нетешин — город в Хмельницкой области, город-спутник Хмельницкой АЭС.
 Дубно — город в Ровенской области, второй по значению промышленный и культурный центр области.
 Мукачево — город в Закарпатье, районный центр, один из основных городов Закарпатского региона.
 Берегово — город в Закарпатье, центр венгерской культуры на Украине.
 Стрый — один из промышленных центров Львовской области, важный железнодорожный узел.

См. также 
 Галиция
 Западная Белоруссия
 Восточные Кресы
 Галиция и Лодомерия

Примечания

Литература 
 Західня Україна // Енциклопедія українознавства. В 10-и т. / Гол. ред. В. Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989. — Т. 2. — С. 761. 
 Західна Україна // Географическая энциклопедия Украины — С. 35.

Ссылки 

 Ярослав Шимов. Габсбургское наследие Западной Украины 

Исторические области Украины